Steve Stone (baseball) (née en 1947) : joueur américain de baseball ;
 Steve Stone (hockey sur glace) (né en 1952) : joueur canadien de hockey sur glace ;
 Steve Stone (football) (né en 1971) : joueur anglais de football.